JCB – brytyjskie przedsiębiorstwo przemysłu maszynowego
 JCB – japońskie przedsiębiorstwo finansowe